Het seizoen 1936/37 was de elfde editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1936 en april 1937. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 56 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van 14 ploegen. R. Charleroi SC, FC Wilrijk, R. Vilvorde FC en RAS Renaisienne werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1935-36 voor de start van het seizoen:
 ARA Termondoise (voorlaatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Patria FC Tongres (laatste reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 AS Herstalienne (voorlaatste reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale. 
 RCS Verviétois (laatste reeks B) degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende 12 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Vier clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 Willebroeksche SV
 Bouchoutse VV
 Beeringen FC
 Excelsior AC Sint-Niklaas
Drie clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 RUS Tournaisienne
 Union Sportive Auvelais 
 Milmort FC
Twee clubs promoveerden na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 FC Jeunesse Sportive Athusienne 
 FC Heystois
Drie clubs promoveerden na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 RCS Hallois, het vroegere CS Hallois 
 RUS de Liège 
 FC Zwarte Leeuw Vilvoorde

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1936-1937 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1937-38 op het eind van het seizoen:
 R. Charleroi SC (kampioen reeks A) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 FC Wilrijk (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Vilvorde FC (kampioen reeks C) promoveerde na 7 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RAS Renaisienne (kampioen reeks D) promoveerde na 8 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste drie ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 CS Couillet (12e reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 FC Jeunesse Sportive Athusienne (13e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Binchois (14e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 La Jeunesse d'Eupen (12e reeks B) degradeerde na 10 seizoenen in 3e nationale.
 RSC Theux (13e reeks B) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 RUS de Liège (14e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Victoria FC Louvain (12e reeks C) degradeerde na 4 seizoenen in 3e nationale.
 RCS Hallois (13e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 FC Zwarte Leeuw Vilvoorde (14e reeks C) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 KSV Blankenberghe (12e reeks D) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 FC Heystois (13e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 ARA Termondoise (14e reeks D) degradeerde na 6 seizoenen in 2e en 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3